De Bundesliga 1968/69 was het zesde seizoen in de historie van de Bundesliga, Duitslands hoogste voetbalniveau. Het was het 60e seizoen dat er om het (West-)Duits landskampioenschap gestreden werd. Bayern München veroverde zijn eerste titel in de Bundesliga en na het kampioenschap in 1932 zijn tweede landstitel.

Nürnberg, dat in het voorgaande jaar nog kampioen geworden was, degradeerde.

Eindstand 

 Kampioen Bayern München plaatste zich voor de Europacup I 1969/70
 Bekerwinnaar FC Schalke 04 plaatste zich voor de Europacup II 1969/70
 Hannover 96, Hertha BSC, VfB Stuttgart en TSV 1860 München namen deel aan de Jaarbeursstedenbeker 1969/70
 1.FC Nürnberg en Kickers Offenbach degradeerden naar de Regionalliga
 Rot-Weiß Oberhausen (Groep 1) en Rot-Weiss Essen (Groep 2) promoveerden uit de Regionalliga.

Uitslagen

Topscore 

Bundesliga (mannenvoetbal)
Competitievoetbal 1968/69
Duits competitievoetbal 1968/69